

Cours d'eau 
Plusieurs cours d'eau portent le nom de Morge ou Morges :
 la Morge, affluent du lac de la forêt d'Orient situé dans l'Aube (France) ;
 la Morge, affluent de l’Allier situé en Auvergne (France) ;
 la Morge, affluent de l’Isère situé en Rhône-Alpes (France) ;
 la Morge, appelée parfois Morge de Conthey ou Morge de Savièse pour éviter la confusion avec la rivière suivante, affluent du Rhône situé dans le canton du Valais (Suisse).
 la Morge, appelée parfois Morge de Saint-Gingolph pour éviter la confusion avec la rivière précédente, qui se jette dans le lac Léman à Saint-Gingolph après avoir marqué la frontière franco-suisse ;
 la Morges, rivière suisse de canton de Vaud, qui se jette dans le lac Léman à Morges.

Ville 
Une ville porte le nom de Morges :
 Morges, ville de Suisse dans le canton de Vaud, chef-lieu du district de Morges.

Fromage 
 La morge est la croûte orangée poisseuse de certains fromages (reblochon, münster, maroilles, ...).

Étymologie 
 le mot Morge dérive du gaulois mwrgrw qui désignait une rivière servant de frontière. Il est la contraction des deux vocables celtes More (noir ou sombre) et Ouchc (eau). Il donne en français les mots berge ou margelle.

Homonymie d'hydronyme